A Turbo kifejezés az alábbiakra vonatkozhat:

Földrajz 
 Turbo, város Kenyában
 Turbo, kikötőváros Kolumbiában

Biológia 
 Turbo, egy tengericsiganem

Informatika 
 Turbo C
 Turbo Pascal

Édesség 
 Turbo, rágógumi

Zene

Együttesek 
 Turbo, cseh együttes
 Turbo, dél-korai együttes
 Turbo, holland együttes
 Turbo, lengyel együttes
 Turbo, magyar együttes
 Turbo, szlovén együttes

Albumok 

 Turbo, Judas Priest-album
 Turbo, The Pietasters-album
 Turbo, a holland Turbo együttes albuma (1979)
 Turbo, a cseh Turbo együttes albuma (1984)

Lásd még 
 Turbófeltöltő